Monument de Tacámbaro peut faire référence à :
 Monument de Tacámbaro (Audenarde), érigé en 1867 à Audenarde, Flandre-Orientale, Belgique
 Monument de Tacámbaro (Bourg-Léopold), érigé en 1867 à Bourg-Léopold, Limbourg, Belgique